Mark Murphy (golfer), een Iers golfer
 Mark Murphy (zanger), een Amerikaans jazzzanger